Francisco Aguilar puede referirse a:

 Francisco Aguilar Barquero, presidente de Costa Rica de 1919 a 1920;
 Francisco Aguilar y Leal, soldado y comerciante español, líder de la Independencia uruguaya;
 Francisco Aguilar Piñal, historiador español;
 Francisco Javier Aguilar García, futbolista español;
 Francisco Aguilar Fernández; futbolista español;
 Francisco Danilo Aguilar de León, futbolista guatemalteco.